Angerstein heißen folgende geographische Objekte:
 Angerstein (Nörten-Hardenberg), Ortsteil von Nörten-Hardenberg, Niedersachsen
 Angerstein (Dachstein), ein Berg im Gosaukamm in Oberösterreich und Salzburg

Angerstein ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Angerstein († 1570), römisch-katholischer Geistlicher, Domherr und Domdechant in Lübeck

 Fritz Angerstein (1891–1925), deutscher Industrieller und Massenmörder
 Hermann Angerstein (1814–1890), deutscher Apotheker, Unternehmer, Kommerzienrat und Stifter
 John Julius Angerstein (1735–1822), britischer Kaufmann und Kunstsammler
 Karl Angerstein (1890–1985), deutscher Offizier, zuletzt Generalleutnant im Zweiten Weltkrieg
 Marc Angerstein (* 1971), deutscher Journalist, Politiker und Unternehmer
 Martha Angerstein (1885–1972), deutsche Schauspielerin
 Reinhold Rücker Angerstein (1718–1760), schwedischer Metallurg, Beamter und Unternehmer